Mörtträsket kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Gotland 
Mörtträsk, sjö i Gotlands kommun,  (0,2 ha)

Västerbotten 
Mörtträsket (Burträsks socken, Västerbotten, 715886-170767), sjö i Skellefteå kommun,  (45,2 ha)
Mörtträsket (Burträsks socken, Västerbotten, 717055-170504), sjö i Skellefteå kommun,  (60,8 ha)
Lill-Mörtträsket, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (17,8 ha)
Stor-Mörtträsket, sjö i Vindelns kommun,  (73,8 ha)

Norrbotten 
Mörtträsket (Edefors socken, Norrbotten, 734318-175046), sjö i Bodens kommun,  (80,2 ha)
Mörtträsket (Edefors socken, Norrbotten, 735347-172275), sjö i Bodens kommun,  (24 ha)
Mörtträsket (Edefors socken, Norrbotten, 735618-173957), sjö i Bodens kommun,  (1,04 km²)
Mörtträsket (Edefors socken, Norrbotten, 736840-173063), sjö i Bodens kommun,  (7,31 ha)
Inre Mörtträsket, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (7,89 ha)
Mörtträsket (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (1,21 km²)
Yttre Mörtträsket, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (5,78 ha)
Lill-Mörtträsket, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,  (8,87 ha)
Mörtträsket (Nederkalix socken, Norrbotten, 732586-184220), sjö i Kalix kommun,  (19,7 ha)
Mörtträsket (Nederkalix socken, Norrbotten, 733041-184587), sjö i Kalix kommun,  (12,5 ha)
Mörtträsket (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (11,8 ha)
Mörtträsket (Piteå socken, Norrbotten, 725011-172971), sjö i Piteå kommun,  (41,5 ha)
Mörtträsket (Piteå socken, Norrbotten, 725684-174317), sjö i Piteå kommun, 
Mörtträsket (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (8,45 ha)
Mörtträsket (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,  (9,44 ha)

Lappland 
Mörtträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727153-162928), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (18,2 ha)
Mörtträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728270-168823), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (17,7 ha)
Mörtträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729314-168662), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (1,03 km²)
Mörtträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730778-167168), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (10,7 ha)
Mitterst-Mörtträsket, sjö i Jokkmokks kommun,  (6,87 ha)
Mörtträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 734474-170772), sjö i Jokkmokks kommun,  (19,3 ha)
Mörtträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 736448-169838), sjö i Jokkmokks kommun, 
Mörtträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 737211-171486), sjö i Jokkmokks kommun, 
Mörtträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 738412-173303), sjö i Jokkmokks kommun, 
Mörtträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 739289-172150), sjö i Jokkmokks kommun, 
Västra Mörtträsket, sjö i Jokkmokks kommun,  (11 ha)
Östra Mörtträsket, sjö i Jokkmokks kommun, 
Mörtträsket (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (20,4 ha)
Mörtträsket (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (1,54 km²)
Inre Mörtträsket, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (15,7 ha)
Mörtträsket (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (6,56 ha)
Yttre Mörtträsket, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (40,3 ha)
Lill-Mörtträsket, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (22,1 ha)
Mörtträsket (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (74,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn